N912 (België)
N912a (België)
N912b (België)
N912c (België)